Светлейший князь Павел Иванович (Пауль Герман) Ливен (; , Кремон, Рижский уезд, Лифляндская губерния —  (по другим данным ), Теплице, Богемия) — российский государственный деятель, единственный в истории обладатель придворного звания «в должности обер-церемониймейстера» (1866), обер-церемониймейстер и тайный советник (1870). Попечитель Санкт-Петербургского учебного округа (1866—1876).

Биография 
Родился в семье основателя младшей линии рода светлейших князей Ливен — генерал-лейтенанта, светлейшего князя И. А. Ливена (1775—1848) и Марии Романовны фон Анреп (1797—1839), дочери генерал-лейтенанта Р. К. Анрепа.
 
С 1840 года после окончания Дерптского университета, путешествовал по России.

В службе и офицерском чине с 1847 года. В 1848 году произведён в камер-юнкеры, служил при Втором отделении Собственной Его Величества канцелярии. С 1853 года с началом Крымской войны ушёл в народное ополчение, в 1855 году получил чин —капитана, с 1856 года — майор лейб-гвардии Стрелкового императорской фамилии батальона. 27 декабря 1857 года был произведён в подполковники со старшинством с 30 августа 1857 года, впоследствии был уволен в бессрочный отпуск. 6 ноября 1861 года был уволен от службы «для определения к статским делам» с награждением чином статского советника.

С 1861 по 1862 годы в период Крестьянской реформы избирался гольдингенским уездным предворителем дворянства. В 1862 году был произведён в камергеры и избран предводителем дворянства Лифляндской губернии, участник проведения аграрных реформ. В 1865 году был произведён в действительные статские советники. В 1866 году был назначен попечителем Санкт-Петербургского учебного округа и удостоен придворного звания «в должности обер-церемониймейстера».

С 1870 года тайный советник, обер-церемониймейстер и вице-президент Капитула императорских и царских орденов. По состоянию на 1880 год также являлся управляющим Экспедицией церемониальных дел Министерства императорского двора.

Владел имениями в Ярославской, Лифляндской, Курляндской и Нижегородской губерниях.

П. И. Ливен скончался в городе Теплице в Богемии (входившей тогда в состав Австро-Венгрии). Он умер вскоре после убийства императора Александра II; как считала его дочь, «по всей вероятности [это произошло] вследствие потрясения от этого покушения и страшной смерти любимого монарха». Похоронен в имении Межотне в Курляндской губернии, вблизи Митавы.

Награды 

 Орден Святой Анны 3-й степени (1851)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1868)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1873)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1874)
 Орден Белого орла (1876)
 Орден Святого Александра Невского (1880)

Иностранные награды 
 датский Орден Данеброг 1-й степени (1866)
 греческий Орден Спасителя (1867)
 турецкий Орден Меджидие 1-й степени (1871)
 прусский Орден Красного орла 1-й степени (1873)
 персидский Орден Льва и Солнца 1-й степени (1873)
 австрийский Орден Железной короны 1-й степени (1874)
 мекленбург-шверинский Орден Вендской Короны 1-й степени (1874)
 нидерландский Орден Дубовой короны (1874)

Семья 

Супруга — графиня Наталия Фёдоровна фон-дер-Пален (1842—1920), фрейлина двора, дочь действительного тайного советника, графа Ф. П. Палена, внучка графа П. А. Палена и графа Г. И. Чернышёва. Дети:
 Анатолий (1872—1937), полковник, герой Первой мировой войны.
 Павел (1875—1963)
 Мария (1877—1907)
 Александра (1879—1974), в 1924 году в Париже вышла замуж за сэра Джона Кинэстон Стадди, британского игрока в крикет.
 Софья (1880—1964), религиозный деятель, публицист.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009 г. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7

Выпускники Императорского Дерптского университета
Подполковники (Российская империя)
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Тайные советники
Обер-церемониймейстеры (Российская империя)
Попечители Петербургского учебного округа
Уездные предводители дворянства
Лифляндские губернские предводители дворянства
Павел
Похороненные в Бауском крае